XI чемпионат Европы по волейболу среди девушек проходил в 2015 году с участием команд, составленных из игроков не старше 1998 года рождения. Матчи финального турнира сыграны с 28 марта по 5 апреля в Пловдиве и Самокове. Победителем турнира стала сборная России.

Отборочные игры 
В отборочном турнире участвовала 31 сборная. Победители соревнований в группах и три команды, финишировавшие вторыми с наилучшими показателями, получили путёвки в финальный турнир. Сборная Болгарии как организатор финального этапа от отборочных игр была освобождена.

Финальный турнир

Арены 
 Самоков — «Арена Самоков» (группа I);
 Пловдив — Спортивный зал Пловдивского университета им. Паисия Хилендарского (группа II, плей-офф).

Групповой этап

Группа I

Группа II

Плей-офф

За 5—8-е места

За 1—4-е места

1/2 финала

Матч за 3-е место

Финал

Символическая сборная и MVP 

MVP чемпионата была признана центральная блокирующая сборной России Ангелина Лазаренко.

Итоговое положение 

Команды, занявшие места с первого по шестое, отобрались на чемпионат мира-2015.

Примечания

Ссылки 
 Турнир на сайте Европейской конфедерации волейбола
 

2015
2015 год в волейболе
Спорт в Болгарии в 2015 году
Международные спортивные соревнования в Пловдиве
Международные спортивные соревнования в Самокове
Март 2015 года
Апрель 2015 года
Волейбол
Чемпионаты Европы в Болгарии
Международные соревнования по волейболу в Болгарии